Fangen kan henvise til 

 Fangen (film fra 1965), en dansk film
 Fangen (film fra 2003), en dansk kortfilm